Mampong – miasto w Regionie Ashanti w Ghanie
 Mampong – miasto w Regionie Wschodnim w Ghanie